16.6 (Before the Devil Knows You’re Dead) — восьмой студийный альбом немецкой хеви/пауэр-метал-группы Primal Fear, издан 22 Мая 2009 года.

16.6 (Before the Devil Knows You’re Dead) — первый альбом группы, записанный без участия гитариста Стефана Лейблинга, и первый альбом, в создании которого участвовал гитарист Магнус Карлссон. Альбом был записан в House of Music studios в коммуне Винтербах, Германия.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Шиперс — вокал;
 Магнус Карлссон — гитара, вокал в «Hands of Time»;
 Хенни Уолтер — гитара, вокал в «Hands of Time»;
 Мэт Синнер — бас-гитара, бэк-вокал, вокал в «Hands of Time»;
 Рэнди Блэк — барабаны.

Продюсер — Мэт Синнер

Инженерная работа и дополнительное продюсирование — Dennis Ward

Мастеринг — Ted Jensen на студии Sterling Sound, Нью-Йорк

Записано и смикшировано на студии The House Of Music

Ассистенты-техники — Jack Breyer и Sinja Muller

Подпевки — Дэннис Уард, Синнер и Шиперс

Перкуссия — Dirty Sanchez

Слова и музыка всех песен — Синнер, Уолтер, Карлссон, Шиперс

Дополнительные записи сделаны Магнусом Карлссоном на студии Stuntguitarmusic и Ральф Шиперс на студии Fear Studio

Примечания 

Альбомы Primal Fear
Альбомы Frontiers Records